Mondiali 1946 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1946:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1946 – 43ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1946 – 19ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1946 – 25ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1946 – 10ª edizione